Тапси Панну (, , род. 1 августа 1987 года, Нью-Дели, Индия) — индийская актриса и модель, которая снимается в основном на нескольких южноиндийских языках и на хинди.

Биография 
Тапси родилась 1 августа 1987 года в Нью-Дели.
Имеет сестру Шагун, которая планирует пойти по её стопам.
Училась в школе Mata Jai Kaur Public School в районе Ашок Вихара, в Дели, и после получения образования в факультете компьютерной инженерной технологии в технологическом институте имени Гуру Тегх Бахадура в Нью-Дели, она работала инженером-программистом. Стала моделью пройдя прослушивание для шоу талантов «Get Gorgeous» на телеканале Channel V, что в конечном итоге привело её к карьере актрисы. Она появлялась в разных рекламных роликах и получила множество наград включая «Pantaloons Femina Miss Fresh Face» и «Safi Femina Miss Beautiful Skin» на конкурсе красоты «2008 Femina Miss India». После нескольких лет, она потеряла интерес к модельной карьере поскольку думала, что никогда не сможет получить должного признания благодаря моделированию, а только через фильмы и, наконец, решила стать актрисой.

В 2010 году состоялся её дебют в кино в фильме режиссёра  в фильме на телугу . Её героиня дочь американского миллионера, которая приехала в Индию ради изучения традиционной музыки народа телугу. Фильм имел коммерческий успех. Через год состоялся дебют актрисы в тамильском кино в фильме , в которого её партнёром был Дхануш. Её героиня англо-индийская девушка, которая влюблена в деревенского парня, но из-за незнания тамильского её персонаж озвучивала актриса и певица Андреа Джеремиа. Фильм имел коммерческий успех, а её роль получила положительную оценку критиков. В том же году Тапси дебютировала в малаялиязычном кинематографе в фильме Doubles, в паре с известным актёром Маммутти.

В том же году вышел фильм , её партнёром в которого стал . Картина провалилась в прокате, но её роль получила похвалу критиков. В 2013 году состоялся её дебют в Болливуде, в фильме , который являлся ремейком одноимённого фильма 1981 года. Фильм имел коммерческий успех, а актриса получила номинацию за лучшую дебютную женскую роль.

После годового отсутствия она вернулась на экраны в хиндиязычном фильме , в котором её героиня Шабана — агент под прикрытием. Фильм имел коммерческий успех

В 2016 году вышел единственный фильм с её участием , где она сыграла девушку обвинённую в покушении на убийство после того, как она смогла дать отпор насильнику. Фильм имел коммерческий успех и положительную оценку критиков. 

2017 год для Тапси начался с двуязычного фильма , имевшего коммерческий успех. В том же году вышел фильм Running Shaadi с участием Амита Садха и Арша Баджвы, который провалился в прокате.
В том же году вышел приквел фильма «Найти и обезвредить», Naam Shabana, в котором она повторила свою роль. Фильм имел умеренный коммерческий успех, хотя был запрещён в Пакистане. Другим фильмом того года стал «Беспечные близнецы 2» с Варуном Дхаваном, она исполнила роль, сыгранную в оригинале актрисой Рамбхой. Фильм имел коммерческий успех, также как и оригинал.

Сейчас она снимается в фильме , выход которого планируется в 2017 или 2018 году. Также она согласилась на съёмки в фильмах Flicker Singh и Mulq

Фильмография

Примечания